Кашинский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Кашино.

История 
4 декабря 2013 года в состав сельсовета включён Кабаковский сельсовет

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 748 человек, в том числе 345 мужчин и 403 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края